Hemigyrus är ett släkte av insekter. Hemigyrus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Hemigyrus